El apellido italiano Albanese corresponde a varias personalidades:

 Alfonso Roque Albanese, (1906-2005), anatomista y médico cirujano
 Anthony Albanese (1963), actual primer ministro de Australia
 Diego Albanese (1973), exjugador de rugby argentino y actual comentarista de ese deporte
 Francesco Albanese (1912–2005), tenor italiano
 Licia Albanese, nacida como Felicia Albanese (1909-2014), soprano italiana nacionalizada estadounidense
 Vincenzo Albanese, (1996), ciclista italiano

Otros usos
 (5576) Albanese, asteroide perteneciente al cinturón de asteroides